Карлю́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Тулузи, 6 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 438 осіб у працездатному віці (15-64 років) 300 були активні, 138 — неактивні (показник активності 68,5%, у 1999 році було 66,9%). З 300 активних працювало 279 осіб (135 чоловіків та 144 жінки), безробітних було 21 (14 чоловіків та 7 жінок). Серед 138 неактивних 36 осіб було учнями чи студентами, 76 — пенсіонерами, 26 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 272 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 695,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Карлюс 
 [ Розташування муніципалітету Карлюс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн